Колфер:
 Оуэн Колфер — ирландский писатель.
 Кристофер Пол Колфер — американский актёр.